Вре́менный наро́дный сове́т Ала́ш-Орды́ (Прави́тельство Алаш-Орды) () — высший региональный исполнительно-распорядительный и законодательный орган государственной власти в Алашской автономии, существовавший с декабря 1917 по марта 1920 года.

Во Втором всеказахском съезде был образован временный народный совет «Алаш-Орда» из 25 членов, 10 мест из которых предоставлялись русским и представителям других народов края. Местом пребывания Алаш-Орды был определён Семипалатинск, позднее получивший название Алаш-кала.
Состав Временного народного Совета Алашорды.

Члены Временного народного Совета Алашорды 
Члены народного правительства

Кандидаты в члены правительства Алаш-Орды 
 Кашкинбаев, Иса Таумышулы (1891—1948) — Теке, врач; Байулы, Тана
 Нусупбек Жакыпбаев (1890—1932) — Семиреченская область, врач;
 Ережеп Итбаев (1873—1936, задержан в 1930) — Семипалатинская область, юрист; Қараби
 Сабатаев, Сатылган (1874—1921) — Семиреченская область, Каскелен;
 Касаболатов, Есенгали (1889—1938) — Теке, врач;
 Ниязов, Батыркайыр (1872—1924) — Букеевская губерния, юрист;
 Боштаев, Мукыш (1888—1921) — Баянауыл, юрист; Аргын, Суйиндык, Айдабол
 Жанайдаров, Сейлбек Мейрамулы (1884—1929) — Атбасар, юрист;
 Нуралыханов, Салимгерей Зулкарнаевич (1878—1938) — Букеевская губерния, юрист; торе
 Алмасов, Омар (1820 —1922) — Тургайская область, народный учитель; Найманы, Каракерей
 Кадырбаев, Сейдазим Кулмухамедович (1885—1938) — Тургайская область, юрист;
 Кенжин, Аспандияр (1887—1938) — Гурьев, народный учитель;
 Бекимов, Молданияз (1882—?, неизвестно после 1930) — Теке, военнослужащий; Байулы, Алаша
 Есен Турмагамбетов (1883 — ?) — Тургайская область;
 Солтоноев, Белек (в документах — Жанеке, Жапеке) (1878—1938) — Семиреченская область, киргиз, ветеринар.

Члены учебной комиссии Алаш Орда 
 Байтурсынов, Ахмет (1872—1937) — Тургайская область, Оренбургская киргизская (казахская) учительская школа (1895); Аргын, Шакшак
 Жумабаев, Магжан (1893—1938) — Петропавловский уезд, Омская учительская семинария (1917); Аргын, Атыгай
 Омаров, Елдес (1892—1937) — Кустанайский уезд, Оренбургская учительская школа (1911); Кыпшак, Карабалык
 Сарсенов, Биахмет Шигедекович (1885—1921) — Семипалатинская область, Семипалатинская учительская семинария (1939); Найманы, Каракерей
 Шонанов, Телжан  (1894—1938) — Иргизский уезд, Оренбургская киргизская (казахская) учительская школа (1916). Алимулы, шомекей

См. также 
 Алашская автономия
 «Алаш»
 Алашская милиция

Примечания

Литература

Ссылки 
 АЛАШОРДА ҮКІМЕТІНІҢ ТОЛЫҚ ҚҰРАМЫНА КІМДЕР МҮШЕ БОЛДЫ? 

Алашская автономия